Montels (Ariège)
 Montels (Hérault)
 Montels (Tarn)